Ján Richter – politico slovacco
Jan Richter – personaggio della serie televisiva Squadra Speciale Cobra 11